Shevock kan som auktorsförkortning betyda:

 James R. Shevock
 James Robert Shevock

Robotskapade auktorsförkortningar